Carum meum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jonathan S. Stokes. Carum meum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
meum